71-вият индивидуален шампионат на България по шахмат за мъже се провежда в Перник, от 10 до 20 март. Това е финал. В него взимат участие 14 шахматисти. Трима от тях са гросмайстори (Чалтабашев, Генов и Димитров) и двама международни майстори (Русев и Николов). На този турнир гм Чаталбашев завоюва третата си шампионска титла на България.

Участници

Класиране

Източници 
 Chessbg.com

България
Състезания по шахмат в България
Спорт в Перник
2007 година в България